Ельман Михайло Саулович, Саулович Ельман (8 (20) січня 1891, Тальне, Київська губернія — 5 квітня 1967, Нью-Йорк) — російський і американський скрипаль. 
 Ельман Асгаров (азерб. Elman Əsgərov; нар. 13 вересня 1975(19750913), Баку, Азербайджанська РСР) — азербайджанський борець вільного стилю.
 Майкл Ельман (англ. Michael Elleman) — американський експерт.